Уилфред Реджинальд (Уилл) Хилдрет (; ) — индийский легкоатлет, выступавший в беге на короткие и средние дистанции и барьерном беге. Участник летних Олимпийских игр 1924 года.

Биография 
Уилл Хилдрет родился в 1896 году.

В 1924 году вошёл в состав сборной Индии на летних Олимпийских играх в Париже. В беге на 100 метров в 1/8 финала занял 3-е место, показав результат 11,3 секунды и уступив 1 десятую попавшему в четвертьфинал со 2-го места Вальтеру Стреби из Швейцарии. В беге на 200 метров не закончил забег в 1/8 финала. Также был заявлен в беге на 400 метров, беге на 400 метров с барьерами, эстафетах 4х100 и 4х400 метров, но не вышел на старт.

Умер в 1979 году в британском графстве Суррей в Англии.

Личный рекорд 

 Бег на 100 ярдов — 10,2 (1916)

Семья 
Сын — Питер Хилдрет (1928—2011), британский легкоатлет. Участвовал в летних Олимпийских играх 1952, 1956 и 1960 годах.

Примечания 

Бегуны на средние дистанции Индии
Бегуны на короткие дистанции Индии
Бегуны с барьерами Индии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1924 года